Bernice (Louisiana)
Bernice (Oklahoma)

zie ook:
Berenice (doorverwijspagina)